L'Open GDF Suez est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2006, classée en catégorie Tier II, se dispute à Paris du 6 au .

Amélie Mauresmo remporte le simple dames. En finale, elle bat Mary Pierce, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Émilie Loit et Květa Peschke.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open GDF Suez
 Saison 2006 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2006
France
Tennis en France en 2006
Tennis en février 2006